Честе (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Буньоль. Занимает площадь 71,40 км². Население 8367 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Página web oficial del Ayuntamiento de Cheste
 Blog de Cheste
 Web de turismo de Cheste realizada por la Agencia Valenciana de Turismo

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии